Cypridoidea är en överfamilj av kräftdjur. Cypridoidea ingår i ordningen Podocopida, klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Cypridoidea 295 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Cypridoidea